Sur la piste des diamants est un livre-jeu écrit par François Thiéry en 1988, avec la participation de Jacques Mazeau, et édité par Magnard dans la collection C'est toi : C'est toi... l'aventurier, dont c'est le troisième tome.

Liens externes

Notes et références 

Titre de livre-jeu
Titre de la collection C'est toi
C'est toi... l'aventurier